Пундак — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Пундак, Ицхак (1913—2017) — израильский военный деятель, генерал-майор в отставке, политический деятель и дипломат.
 Пундак, Рон (1955—2014) — израильский журналист и политический деятель, идеолог мирных переговоров с палестинцами.